One-X — другий студійний альбом канадського рок-гурту Three Days Grace. В Канаді альбом вийшов 13 червня 2006.

Список пісень

Чарти

Примітки

Посилання 
 Альбом на офіційному сайті гурту

Альбоми Three Days Grace
Музичні альбоми 2006
Альбоми Jive Records
Англомовні музичні альбоми
Платинові музичні альбоми
Альбоми канадських виконавців
Рок-альбоми
Червень 2006
Події 13 червня